Хулисма (в пер. с лак. — «на щебнистом склоне») — село в Лакском районе Дагестана,

Образует сельское поселение село Хулисма как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 12 км к юго-западу от села Кумух, на реке Арцалинех (бассейн реки Казикумухское Койсу).

Население

Достопримечательности 
Памятник Г. Кущаеву (скульптор М.-А. Алиев, 2008).

Примечания 

Населённые пункты Лакского района
Муниципальные образования Лакского района
Сельские поселения Дагестана